Алексей Ганнушкин:
 Ганнушкин, Алексей Евгеньевич (род. 1960) — художник, книжный иллюстратор.
 Ганнушкин, Алексей Петрович (1920—1974) — советский инженер-конструктор, лауреат Государственной премии СССР.